Der Jupiter braucht für eine Sonnenumrundung knapp 12 Jahre, weshalb er pro Jahr durchschnittlich um gut ein Tierkreiszeichen wandert. Nach 12 Jahren hat ihn schließlich die Erde 11-mal auf der Innenbahn überholt (hat 11-mal in Opposition zur Sonne gestanden) und hat ebenso oft in Konjunktion zur Sonne gestanden, womit ein neuer Zyklus beginnt. Steht er Mitte Juli in Opposition, wie 2020, liegt der Zeitpunkt nominell im Tierkreiszeichen des Krebses, die Sonne liegt jedoch um ein Sternbild zurück, in den Zwillingen, da sich seit der kalendarischen Festlegung der Sternbilder vor etwa 2100 Jahren die Erdachse um rund 30° (≈360°×2.100÷25.800, siehe Präzessionskonstante) gedreht hat, was dem durchschnittlichen Ost-West-Umfang eines Tierkreiszeichens entspricht. Der entgegengesetzte Jupiter liegt daher sechs Sternbilder weiter/zurück, im Schützen.

In 12 Jahren springen die kalendarischen Daten des Jupiter etwa 5 Tage in Richtung später, d. h. die nächste Opposition ist ein Sechstel Sternbild weiter. Nach 84 Jahren ist er daher um etwa 35 Tage gesprungen und das ursprüngliche kalendarische Datum liegt eine Opposition zurück. Deshalb stimmen die kalendarischen Daten nach 83 Jahren wieder fast genau mit den ursprünglichen überein bzw. liegen nur rund einen Tag früher. In diesem Zeitraum haben (7×11 –1 =) 76 Einzelzyklen stattgefunden.

Sichtbarkeit 
In den Sternbildern Fische und Walfisch, die der dann etwa in der Jungfrau stehenden Sonne in September und Oktober gegenüberstehen, ist der Jupiter der Sonne mit weniger als 5 AE besonders nah. Bei Opposition in diesen Monaten ist er von der Erde daher weniger als 4 AE entfernt (scheinbare Größe bis zu 50 Winkelsekunden) und hat dann eine scheinbare Helligkeit von etwa −2,9 mag. Im Perihel stand und steht der Jupiter am 20. Mai 1999 (4,9505 AE), am 17. März 2011 (4,9484 AE), am 20. Januar 2023 (4,9510 AE), am 5. Dezember 2034 (4,9527 AE), am 1. November 2046 (4,9534 AE), am 13. Sep. 2058 (4,9514 AE), am 11. Juli 2070 (4,9483 AE), am 15. Mai 2082 (4,9505 AE) und am 29. März 2094 (4,9525 AE), wobei 2011 und 2070 auch die 4,95 AE unterschritten wurden und werden. Die jupiternächste Opposition des 21. Jahrhunderts mit 3.9526426 AE Abstand wird am 26. September 2022 stattfinden und −2,94 mag hell sein.

Im Sternbild Jungfrau bzw. bei Opposition im März und im April ist er hingegen 4,4 AE und weiter entfernt (scheinbare Größe nur noch um 44″), sodass seine scheinbare Helligkeit auf etwa −2,5 mag sinkt. Im Aphel stand und steht der Jupiter am 14. April 2005 (5,4565 AE), am 17. Februar 2017 (5,4565 AE), am 28. Dezember 2028 (5,4539 AE), am 18. November 2040 (5,4529 AE), am 7. Oktober 2052 (5,4533 AE), am 8. August 2064 (5,4564 AE), am 13. Juni 2076 (5,4567 AE), am 21. April 2088 (5,4541 AE) und am 11. Mär. 2100 (5,4526 AE), wobei in den Jahren 2005, 2017, 2064 und 2064 die 5,456 AE überschritten wurden. Die jupiterfernste Opposition des 21. Jahrhunderts mit 4,4567810 AE war bereits am 2. Februar 2005 und −2,47 mag hell.

Bahnneigung 
Die Bahn des Jupiter ist um 1.304° gegenüber der Ekliptik geneigt, wobei sie bei Konjunktion um Ende März maximal abgesenkt wird. Er ist dann etwa 4,95 AE von der Sonne und 5,95 AE von der Erde entfernt, weshalb er um rund 1,304×4,95÷5,95 ≈ 1,085° abgesenkt wird (1,08°=64,8' Absenkung werden im 21. Jahrhundert am 6. April 2011, am 26. März 2070, am 31. März 2082 und am 5. April 2094 erreicht). Bei Konjunktion um Ende September, wo er rund 5,45 AE von der Sonne und 6,45 AE von der Erde entfernt ist, wird er demgegenüber um etwa 1,304°×5,45÷6,45 ≈ 1,102° angehoben (1,10°=66,0' Anhebung werden im 21. Jahrhundert nur am 30. September 2028 und am 4. Oktober 2040 erreicht). Kommt es zu einer Konjunktion um den Jahreswechsel und um die Jahresmitte, beträgt demgegenüber der Mittelpunktswinkel unter 15 Winkelminuten, sodass es zu einer Bedeckung kommt. Dies ist pro Zwölfjahreszyklus in der Regel je einmal der Fall, kann aber auch in seltenen Fällen in einer der beiden oder in beiden Jahreszeiten ausfallen. da der Jupiter um die Knoten seiner Bahn mit der Ekliptik von Konjunktion zu Konjunktion um bis zu über 37 Minuten, also mehr als den Sonnendurchmesser von 32 Minuten plus seinen eigenen von unter einer Minute, springt. So werden am 17. Dezember 2078 (+16,9') und am 19. Januar 2080 (–20,2') Bedeckungen knapp verfehlt werden, ebenso am 13. Juni 2084 (−20,0') und am 19. Juli 2085 (+17,8'). Deshalb findet zwischen dem 14. Juli 2073 (+12,7') und dem 22. Dez. 2090 (−11,8 ') für knapp 17½ Jahre keine Bedeckung statt.

Tabelle der Konstellationen von 2004 bis 2046 
In der folgenden Tabelle sind die speziellen Konstellationen des Jupiter nebst Planetenschleifen für die Jahre 2004–2046 sowie die Übergangszyklen in Perihelnähe bis 2094 angegeben. Bedeckungen sind in der rechten Spalte fett markiert, ferner sind extremale Werte der Zahlenspalten gefettet.  Liegt die Opposition an der Grenze zwischen zwei Sternbildern, so ist zu beachten, dass wegen der Rückläufigkeit der Jupiter sich ins erstgenannte Sternbild bewegt, während er eigentlich schon im zweitgenannten gewesen ist, welches er danach erst wieder durchläuft.

Die Werte beziehen sich auf 51,5° nördliche Breite (Dortmund, Göttingen, Halle (Saale)) und das Datum sich gegebenenfalls auf Dortmund (oder Bern; 7,5° östliche Länge). Die Zyklen sind ab 2010 zu Zwölfjahresbündeln zusammengefasst, deren knapp sieben dann zu einem 83-Jahres-Bündel bis 2093. Der erste Jahreszyklus dieses Blocks enthält sowohl die hellste Opposition als auch die höchste Senkung bei Konjunktion innerhalb von 12 Jahren. Nach drei Zwölfjahreszyklen ist die höchste Senkung bereits zum vorherigen Einjahreszyklus gewandert, nach sechs Zwölfjahreszyklen ist auch die Opposition im unmittelbar vorausgegangenen Einjahreszyklus knapp heller geworden, bis im Zyklus 2092/2094 wieder fast genaue Übereinstimmung mit dem Zyklus 2010/2011 vorliegt.

Konjunktionen mit anderen Planeten 
Konjunktionen des Jupiter mit anderen Planeten sind:
 am 21. Dez. 2020 zwischen den Sternbildern Schütze und Steinbock mit dem Saturn
 am 11. Jan. 2021 (vor der Sonnenkonjunktion) im Steinbock mit dem Merkur
 am 11. Feb. 2021 (nach der Sonnenkonjunktion) im Steinbock mit der Venus
 am 20. März 2022 (nach der Sonnenkonjunktion) zwischen Wassermann und Fischen mit dem Merkur
 am 30. April 2022 (nach der Sonnenkonjunktion) in den Fischen mit der Venus
 am 30. Mai 2022 in den Fischen mit dem Mars

Anmerkungen

Literatur 
 Multiyear Interactive Computer Almanac 1800–2050. U.S. Naval Observatory

Positionen
Zeittafel (Astronomie)